NGC 4264 (другие обозначения — UGC 7364, MCG 1-32-1, ZWG 42.20, ARAK 357, VCC 358, PGC 39687) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4264
Дева (созвездие)